EUG peut désigner :
 European Union of Gymnastics (en français, Union européenne de gymnastique), une des quatre unions continentales qui constituent la Fédération internationale de gymnastique ;
 , un événement international multisports, organisé pour les athlètes universitaires par l'Association européenne du sport universitaire